Бастіан Арсе (* 1989) — чилійський футболіст, виступає за «Santiago Morning».
 Бастіан Бакер (* 1991) — швейцарський співак, автор пісень і художник.
 Бастіан Боденхофер (* 1961) — чилійський актор, режисер і музикант.
 Бастіан Гейденфельдер (* 1986)- колишній німецький футболіст, спортивний чиновник.
 Бастіан Гюнтер (* 1974) — німецький режисер.
 Бастіан Данкерт (* 1980) — німецький футбольний рефері. Арбітр ФІФА з 2014 року.
 Бастіан Дорет (* 1989) — німецький баскетболіст, колишній член збірної Німеччини з баскетболу.
 Бастіан Зайбт (* 1978) — німецький весляр, виступав за збірну Німеччини з академічного веслування в 2003—2012 роках. Триразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець та призер етапів Кубка світу, учасник двох літніх Олімпійських ігор.
 Бастіан Кальтенбек (* 1983) — австрійський лижник, брав участь у стрибках з трампліна.
 Бастіан Керсоді (* 1994) — французький гравець у бадмінтон.
 Бастіан Клеве (* 1950) — німецький режисер і продюсер.
 Бастіан Кніттель (* 1983) — німецький тенісист.
 Бастіан Колмзее (* 1981) — німецький автогонщик.
 Бастіан Мюллер (* 1991) — німецький футболіст грає як півзахисник за «Рот-Вайс (Обергаузен)».
 Бастіан Обермайєр (* 1977) — німецький журналіст-розслідувач, який здобув Пулітцерівську премію.
 Бастіан Очипка (* 1989) — німецький футболіст, лівий півзахисник клубу «Шальке 04», та колишній захисник юнацької збірної Німеччини з футболу.
 Бастіан Пастевка (* 1972) — німецький актор і комік.
 Бастіан «Бас» Якоб Пауе (1911—1989) — нідерландський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Бастіан Пінске (* 1978) — німецький футболіст, виступає за «Брюннінгхаузен».
 Бастіан Рейнхардт (* 1975) — колишній німецький футболіст, тренер.
 Бастіан Рошек (* 1991) — німецький гандболіст.
 Бастіан Сан-Хуан (* 1994) — чилійський футболіст.
 Бастіан Свіллімс (* 1982) — німецький спринтер, спеціалізується на дистанції 400 метрів.
 Бастіан Семм (* 1979) — німецький актор.
 Бастіан Сік (* 1965) — німецький журналіст та автор.
 Бастіан Трінкер (* 1990) — австрійський професійний тенісист.
 Бастіан Трост (* 1974) — німецький актор.
 Бастіан Хеннінг (* 1983) — німецький футболіст, виступає за ФК «Шенберг-95».
 Бастіан Швайнштайгер (* 1984) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Чикаго Файр». Чемпіон світу 2014, віце-чемпіон Європи 2008, дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу (2006, 2010), 8-разовий чемпіон Німеччини.
 Бастіан Шульц (* 1985) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Вольфсбург-II».
 Кай-Бастіан Еверс (* 1990) — німецький футболіст, виступає за «Оффенбург».

 Адольф Бастіан (1826—1905) — німецький етнограф, мандрівник і філософ.
 Алі Бастіан (* 1983) — англійська телевізійна актриса.
 Гельмут Бастіан (1916—1996) — німецький підприємець і офіцер, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Генрі Чарльтон Бастіан (1837—1915) — англійський фізіолог і невролог.
 Герберт Бастіан (* 1952) — німецький шахіст, міжнародний майстер.
 Герт Бастіан (1923—1992) — генерал і громадський діяч ФРН, активіст німецької Партії зелених.
 Гордон Бастіан (1902—1987) — інженер-офіцер британського торгового флоту, нагороджений медаллю Альберта за те, що ризикував власним життям, щоб врятувати інших членів екіпажу.
 Лан Бастіан (* 1985) — індонезійський футболіст, виступає за «Гресік Юнайтед» у Суперлізі Індонезії.
 Макс Бастіан (1883—1958) — німецький офіцер, адмірал крігсмаріне.
 Бастіан Микола Августович (1920 — ?) — радянський російський футболіст, тренер та футбольний суддя.
 Натан Бастіан (* 1997) — канадський професійний хокеїст.
 Ной Бастіан (* 1979) — американський актор і телевізійник.
 Пітер Бастіан (1943—2017) — датський музикант.
 Фріц Бастіан (1898—1944) — американський тенісист.

 2855 Бастіан — астероїд головного поясу.
 Бастіан — невключена територія округу Бленд, Вірджинія.

Див. також 
 Баштіан Штегер (* 1981) — німецький настільний тенісист, олімпійський медаліст.
 Бастьєн